Franciaország
Cize, település Ain megyében
Cize, település Jura megyében